Bellossy steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vaulx im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vers im Département Haute-Savoie, Frankreich